Austria:
 Pfaffenschlag – miejscowość w gminie Ludweis-Aigen, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen na der Thaya
 Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Waidhofen na der Thaya